Серия А 1933/1934 () — 5-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 10 сентября 1933 года и завершился 29 апреля 1934 года. В 6-й раз в своей истории победителем турнира стал туринский «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1933/1934
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1933 году
Спорт в Италии в 1934 году